Бэй (кит. 貝 bèi — моллюски, древняя монета, каури) — китайская фамилия (клан):
 Бэй Юймин (1917—2019) — американский архитектор китайского происхождения.
  (1903—2009) — китайский педагог и «отец китайской биофизики» Бэй, Майкл (род. 1965) — американский кинорежиссёр и кинопродюсер. 
 Бэй Фан (род. 1957) — китайский писатель и литературный критик.

 См.также 
 Сто фамилий